Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1933 года прошёл 18-19 февраля на стадионе Øen Stadion в Тронхейме (Норвегия). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

  * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции
 DQ = дисквалифицирован

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1933 года
Спорт в Норвегии в 1933 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)